

Patronyme

 Laurent Carnol, (1989- ), est un nageur luxembourgeois.
 Cécile Carnol, (1977- ), est une joueuse de football belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme